Miejscowości w USA:
 Curlew – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Palo Alto
 Curlew – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Ferry
Gminy w USA:
 Curlew (ang. Curlew Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp
Muzyka
 Curlew – awangardowy zespół rockowy